Села:
 Митинці — Вінницька область, Хмільницький район
 Митинці — Хмельницька область, Красилівський район

Посилання